Witte kan som auktorsförkortning betyda:

 Eduard Theodor Witte
 Frans Witte
 Gaston-François de Witte
 Heinrich Witte
 Kai-Erik Witte
 Leendert J. Witte

Robotskapade auktorsförkortningar